Tortoise, tortue terrestre en français, peut faire référence à :
 Tortoise, un groupe de rock ;
 Tortoise (char), un char lourd britannique ;
 TortoiseCVS, un logiciel client de CVS ;
 TortoiseHg, un logiciel client de Mercurial ;
 TortoiseSVN, un logiciel client de Subversion ;
 TortoiseGit, un logiciel client de Git ;
 tente tortoise, tente en forme de tortue.

Voir aussi 
 Turtle, tortue de mer en français